V soubojích 19. ročníku druhé nejvyšší fotbalové soutěže – Zemské soutěže 1948 – se utkalo 50 mužstev ve čtyřech skupinách každý s každým jednokolově na podzim 1948. Skupiny A, B a C měly po 12 účastnících, skupiny D se účastnilo 14 mužstev.

Soutěž byla ukončena po podzimní části, nepostoupilo ani nesestoupilo žádné mužstvo (v Kladně proběhla fúze klubů). Po zrušení zemského zřízení v Československu k 31. prosinci 1948 byla nahrazena Oblastní soutěží 1949.

Skupina A 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Skupina B 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Skupina C 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina D 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže)

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997

Externí odkazy 
 Digitalizovaný archiv časopisů – Rudé právo

Česká národní fotbalová liga
Slovenská národní fotbalová liga
Fotbal v Československu v roce 1948